Eucommia ulmoides, est la seule espèce du genre Eucommia ;
  (9019) Eucommia, est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.